Cebanico kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cebanico (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Cebanico (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar